Midland M16 (также известный как Spyker M16) — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Midland F1 Racing, построенный для участия в чемпионате мира сезона  года.

История 

Это шасси стало первым и единственным, построенным командой Midland F1 Racing, выступавшей под российским флагом. Основой конструкции M16 стало шасси Jordan EJ15. Однако владелец "конюшни", канадский бизнесмен с русским корнями Алекс Шнайдер, после нескольких неудачных гонок разочаровался в своём проекте и начал поиск покупателей.

В середине сезона команда была продана голландской фирме Spyker Cars и переименована в Spyker MF1 Racing. Шасси принимало участие в последних 4 Гран-при под названием Spyker M16 и было выкрашено в оранжево-серебристые цвета новых хозяев.

Гонщикам команды не удалось набрать ни одного очка в зачёт Кубка конструкторов.

Результаты выступлений в Формуле-1 

* Команда Spyker MF1 racing

Примечания

Ссылки 

Шасси Формулы-1